2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Wysokie – jezioro na Pojezierzu Zachodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów
 Jezioro Wysokie – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Wiżajny

Zobacz też 
 Wysokie Jezioro

Przypisy